Coot, in inglese "folaga", può riferirsi a:

Personaggi immaginari
 Famiglia Coot – famiglia nell'universo Disney
 Cornelius Coot – fondatore di Paperopoli
 Elvira Coot – nome di battesimo di Nonna Papera

Aviazione
 Coot – nome in codice NATO del quadrimotore turboelica Ilyushin Il-18 sviluppato in Unione Sovietica negli anni '50 del XX secolo

Pagine correlate
 Coote